Brozánky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Brozánky (Řehlovice), Ortsteil von Řehlovice, Okres Ústí nad Labem
 Brozánky, Ortsteil von Hořín, Okres Mělník